Io sono – prima persona singolare del presente indicativo del verbo essere

Cinema 
Io sono (Jestem) - film del 2005 della regista polacca Dorota Kędzierzawska

Musica 
Io sono – singolo di Arisa del 2009
Io sono – album di Paola Turci del 2015

Io sono – singolo di Paola Turci del 2015

Altro 
Io sono – espressione biblica